Самбо́рський або Самбі́рський — (у загальному випадку) прикметник, що означає походження з міста Самбір.

Самбо́рський або Самбі́рський — українське та польське прізвище, похідне від назви українського міста Самбір.

Відомі носії 
 Самборський Андрій Опанасович (17325-1815) — протоієрей Російської православної церкви.
 Самборський Богуслав (1897-1971) — польський театральний і кіноактор.
 Самборський Володимир (1882-1937) — український церковний діяч, архієпископ Української Автокефальної Православної Церкви.
 Самборський Володимир Сергійович (*1985) — український футболіст,  фланговий захисник, в минулому гравець юнацьких і молодіжних збірних команд України.
 Самборський Ігор Анатолійович (*1927) — український актор та режисер.

 Самбірський Ілля — майстер художньої порцеляни кінця 18 — початку 19 століття.

Див. також 
 Самбірський державний педагогічний коледж
 Самбірський округ
 Самбірський парк — пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення в Україні.
 Самбірський повіт — історична адміністративно-територіальна одиниця у складі Королівства Галичини і Володимирії, ЗУНР, Польщі та УРСР. Центром повіту було м. Самбір.
 Самбірський провулок — провулок у місті Київ.
 Самбірський район — район України у південно-західній частині Львівської області. 
 Самбірський технікум економіки та інформатики — вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації у місті Самбір Львівської області.
 Самбірсько-Дрогобицька єпархія УГКЦ — єпархія УГКЦ, що охоплює 6 районів Львівської області.